Liberty Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 

 Liberty Township, dans le comté de Carroll
 Liberty Township, dans le comté de Pope

Illinois 
 Liberty Township, dans le comté d'Adams
 Liberty Township, dans le comté d'Effingham

Iowa

Missouri

Ohio 
 Liberty Township, dans le comté d'Adams

Pennsylvanie 
 Liberty Township, dans le comté d'Adams
 Liberty Township, dans le comté de Bedford,
 Liberty Township, dans le comté de Centre.

Voir aussi 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis